Борис Шамильевич Нувахов (род. 1 мая 1943, Дербент, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — академик, профессор, доктор исторических наук, руководитель пресс-центра отделения медицинских наук РАН, главный редактор Газеты «Вести медицины». Заслуженный деятель науки Дагестана, Заслуженный работник культуры Дагестана, почётный гражданин города Дербент.

Трудовая деятельность 
1961 год - дорожный мастер на стройке в Воскресенске.

В 1963-1966 годах - служил в Советской Армии, в Таманской дивизии в Москве.

С 1968 года - работал в Министерстве медицинской промышленности заместителем директора московского витаминного завода и заведующим лабораторией, затем начальником отдела Минмедпрома СССР.

C 1970 года - работает в Академии медицинских наук СССР, заместителем директора Института ревматизма (НИИ ревматологии), где защитил кандидатскую диссертацию по проблемам организации и управления Ревматологической службы СССР.

В 1986 году – организовал и создал пресс-центр и информационную службу Центрального медицинского музея АМН СССР (НИЦ РАМН).

В 1993 году защитил докторскую диссертацию по теме "История милосердия и благотворительности в отечественной медицине XVIII-XX веков", затем получил звание профессора.

С 2000 года – руководитель пресс-центра РАМН. а затем и отделения медицинских наук РАН.

2008-2014 годы – советник президента Российской академии медицинских наук.

с 2014 года - главный специалист Отдела медицинских наук РАН.

Одним из первых (с 80-х гг.) начал заниматься проблемами возрождения медицины и милосердия в СССР.

Автор 350 научных исследований, статей по организации здравоохранения, истории медицины и права; 26 авторских и 5 коллективных монографий, методических рекомендаций и брошюр.

Основные работы 
 Доктор Илизаров / Нувахов. Б. / Предисловие Ю. Сенкевича. — М.: Прогресс, 1988. — 160 с.
 Целители века : монография / Б.Ш. Нувахов. - Москва : Экономика, 1992. - 286 с. ISBN 5-282-01722-9
 История милосердия и благотворительности в отечественной медицине XVIII-XX веков : дис. ... доктора исторических наук : 17.00.07. - Москва, 1993.
 Памятники медицины и милосердия в Москве XVIII — XX веков / М. К. Кузьмин, Б. Ш. Нувахов, — М.: Медицина, 1993. — 93 с.
 Традиции милосердия: Шереметевский дом. Нувахов Б. Ш.; Щорс Т. А. РАМН, НИЦ «Медицинский музей», Центр милосердия России, 1993. pms.orthodoxy.ru.
 Медали императорской России : (Медицина, милосердие, Красный Крест) / Б.Ш. Нувахов, Э.Д. Грибанов. - Москва : [б. и.], 1994. - 240 с. ISBN 5-02-00-6081-X
 Странноприимный дом Н.П. Шереметева : традиции рос. милосердия XVIII-XX вв / Б.Ш. Нувахов. - Москва : [б. и.], 1994. - 144 с. ISBN 5-02-00-6081-X
 Истоки, хронология и динамика структуры Российской академии медицинских наук : монография / Б.Ш. Нувахов, И.Е. Карнеева, Ю.А. Шилинис ; Рос. акад. мед. наук. Науч.-исслед. центр "Мед. музей". - Москва : [б. и.], 1995. - 223 с. ISBN 5-02-00-6081-X
 Таты России: прошлое и настоящее / Борис Нувахов; РАН. О-во востоковедов .- М., 1997 - 152 с.
 Президенты медицинской науки / Б. Ш. Нувахов, Б. М. Чекнев ; [Рос. акад. мед. наук]. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Воронеж : Научная книга, 2013. - 363 с. ISBN 978-5-4446-0341-3
 Выбор доктора Боткина / Борис Нувахов, Александр Крылов-Толстикович. - Москва : Воскресенье : Евразия+, 2002. - 206 с. ISBN 5-93494-059-7
 Святослав Федоров-патриарх офтальмологии / Б. Ш. Нувахов. - Москва : Воскресенье, 2006. - 323 с. ISBN 5-88528-487-3
 Флагман военной медицины : (Гл. воен. клинич. госпиталь им. Н. Н. Бурденко в истории воен. медицины и мед. науки России) / Б. Ш. Нувахов. - Москва : Евразия+, 2007. - 76 с. ISBN 978-5-93494-134-6
 В. Путин в древнем Дербенте / Б. Ш. Нувахов. - Махачкала : Эпоха, 2008. - 266 с. ISBN 978-5-98390-048-6
 Врачи-от святых до грешных : вершители судеб человеческих / Борис Нувахов. - Москва : У Никитских ворот, 2015. - 189 с. ISBN 978-5-00095-081-4

Награды и звания 

 Государственные награды СССР и России

 орден Дружбы народов 
 орден Почета
 орден «За заслуги перед Отечеством»

 Общественные награды

 орден Петра Великого I степени, 
 орден Международного Меценатства, 
 орден Святого отца Андреа Берти,
 орден Мальтийской службы,
 медаль ордена «Мизерикордия»,
 медаль Международного фонда мира 
 и другие.

 Присуждены звания

 Заслуженного деятеля науки Республики Дагестан РФ
 Заслуженного работника культуры Республики Дагестан РФ
 Почетного гражданина города Дербента
 Почетного профессора Центра Илизарова
 Лауреат диплома премии имени Н.А. Семашко РАМН, академика РАМН Е.И. Смирнова, Союза журналистов России, лауреат премии «Меценат и благотворитель тысячелетия».

Личная жизнь 
По национальности — тат. Имеет 3 детей, 8 внуков.

Литература 
 Краткая энциклопедия горских евреев / Х. Абрамов - Израиль, г. Хайфа, 2006.
 Кудрявцев А. А. Дербенту — 5000 лет: Путеводитель / Авт. текста: А. А. Кудрявцев; Сост.: Б. Ш. Нувахов. — М.: Советская Россия, 1989. — 160 с. — 50 000 экз. — ISBN 5-26800407-7.

Примечания

Ссылки 
 Нувахов Борис Шамильевич 
 Почетные профессора 
 ЛЕТОПИСЕЦ МЕДИЦИНЫ 
 Борис Нувахов 

История медицины
История медицины в России